Als König-Ludwig-Bahn bezeichnete die Deutsche Bahn AG früher ihre Bahnverbindung von Biessenhofen nach Füssen, bestehend aus zwei Teilstrecken:
 Bahnstrecke Biessenhofen–Marktoberdorf
 Bahnstrecke Marktoberdorf–Füssen